Ao longo da sua história foram diversos os treinadores ao serviço do Club Sport Marítimo. Aqui fica uma lista dos treinadores dos últimos vinte e cinco anos.

Antigos treinadores 

Club Sport Marítimo
Listas de Portugal